Кварти́ра (от ) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным выходом, составляющее отдельную часть дома.

По жилищному законодательству Российской Федерации, квартира — структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также мест дополнительного использования, предназначенных для удовлетворения хозяйственно-бытовых и иных нужд граждан, связанных с их проживанием в таком помещении. Сами квартиры являются частной собственностью или служебным жильем каждого гражданина.  Владелец квартиры получает доступ к общедоступным коридорам, лестницам или же другим помещениям дома или здания.

Типы квартир и их характеристики 

 Коммунальная квартира — характерный для СССР вид квартир, в которых проживало две или более семей. Как правило, в таких квартирах находились только одна кухня и один санузел. В настоящее время многие коммуналки ликвидированы.
 Студия ( или ) – это небольшие квартиры, которые, как правило, состоят из одной комнаты, совмещённой с кухней и санузла. В некоторых источниках используется название сингл-флэт (). Данный вид планировок активно используется не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в других регионах России.
 Полноценные квартиры с различными видами планировок. В последнее время набирает популярность планировка Double-flat. Основной идеей планировки Double-flat является функциональность в сочетании с комфортом. Как правило, такой формат предполагает объединенное пространство кухни и гостиной, реже гостиной и коридора. При этом спальные комнаты отделены межкомнатными перегородками.
 Загородные квартиры — как правило, квартиры в таун-хаусах

См. также 
 Многоквартирный дом
 Апартамент
 Типовые серии жилых зданий
 Потребительский идеал в СССР
 Нехорошая квартира
 Квартирный вопрос

Примечания

Литература 

 

 
Типы помещений